

Navires 
Trois navires de la Marine française ont porté le nom dAmbitieux :
 , un navire de ligne de premier rang portant 80 canons coulé en 1692 à la bataille de la Hougue ;
 , un navire de ligne de premier rang portant 92 canons ; 
 , un lougre corsaire de 10 canons capturé en 1793.

Cinéma 

 L'Ambitieux (L'Ambizioso), film italien réalisé par Pasquale Squitieri en 1975.

Voir aussi 
 
 

Nom de bateau de la Marine française